

События

Китай 
 9-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Весной сгорела столица Сун. В «Цзо чжуань» подробно описана борьба с огнём и эвакуация ценностей.
 Летом луский посол Цзисунь Су поехал в Цзинь.
 В 5 луне, в день синь-ю умерла луская княгиня Цзян (Му-цзян), её похоронили в 8 луне, в день гуй-вэй.
 В Цзинь раздавали жителям зерно из общественных амбаров (то есть был неурожай).
 Цинь и Чу заключили союз (хотя чуский сановник Цзы-нан выступал против).
 Циньцы напали на Цзинь, чусцы привели войска в Учэн для помощи циньцам.
 Зимой цзиньский князь возглавил войска князей Лу, Сун, Вэй, Цао, Цзюй, Чжу, Тэн, Се, Малого Ци, Малого Чжу и циского наследника Гуаня в войне против Чжэн,
 Луский гун встретился с князьями на Хуанхэ. Ему было 12 лет, и в храме чжоуского Чэн-вана в Вэй цзиньский гун совершил обряд совершеннолетия над луским гуном, ему помогал Цзи У-цзы.
 чжэнцы предложили Цзинь союз, договор в Си был заключён союзными князьями в 12 луне, в день цзи-хай, и цзиньцы ушли. Чуский царь разгневался и в 12 луне напал на Чжэн, зимой чжэнцы заключили договор и с Чу.
 В Чжэн казнили Цзы-сы.
 Вэйский князь попросил наставника Цао (Ши-цао) обучить любимых наложниц гуна игре на цине, наложницы были недовольны, и тот поколотил их палкой. Позже наложницы оговорили Цао, и гун приказал дать ему 300 палок.

См. также

Примечания